Aakjær bezeichnet:

 Annika Aakjær (* 1982), dänische Songwriterin und Schauspielerin
 Jeppe Aakjær (1866–1930), dänischer Schriftsteller
 Lauritz Petersen Aakjær auch L.P. Aakjær (1883–1959), dänischer Architekt
 Svend Aakjær (1894–1963), dänischer Philologe und Reichsarchivar

 Åkjær Gods, ältester Herrensitz der Gegend um Århus, gehörte während des Mittelalters zum Bischofssitz Århus.

Siehe auch:
 Åkær